Ladbroke bezeichnet:

 Ladbroke (Warwickshire), eine Ortschaft in Warwickshire, England
 Ladbroke Hall, ein Landhaus aus dem 18. Jahrhundert in Ladbroke
 Ladbroke Black (1877–1940), einen englischen Autor
 Ladbroke (Band), eine belgische Rockband
 Ladbroke Estate, Notting Hill, West London, England
 Ladbroke Grove, eine Straße und ein Viertel in West London
 Eisenbahnunfall von Ladbroke Grove
 Ladbroke Grove (London Underground)
 Ladbroke Square, einen Park in West London
 Ladbrokes, einen britischen Wettanbieter
 Ladbroke (Familienname)
 Operation Ladbroke, eine britische Militäroperation im Zweiten Weltkrieg